Вячеслав Викторович Фандуль (, родился 17 марта 1969 года в Ленинграде) — латвийский хоккеист и хоккейный тренер. Известен по выступлениям за рижское «Динамо» в чемпионатах СССР и Латвии, клубы финской СМ-Лиги и немецкий клуб «Берлин Кэпиталз». Участник нескольких чемпионатов мира и Олимпиады-2002 в составе сборной Латвии. В 2015—2016 годах — главный тренер казахского клуба «Темиртау».

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Латвии
Хоккейные тренеры Латвии
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Пройссен»
Игроки ХК «Спорт»
Игроки ХК «Огре»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Грассхоппер—Кюснахт Лайонс»
Игроки ХК «Фредериксхавн Уайт Хоукс»
Игроки ХК «Карху»